Ка́менная Горка () — микрорайон-новостройка на северо-западе Фрунзенского района Минска.

История 

Обычная схема застройки: 

1) сперва идёт массовая застройки «социальным» жильём (для малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов-колясочников и т.п.)

2) затем идёт инфраструктура (школы и детские сады, спортивные сооружения и поликлиники, гипермаркеты)

3) после появляются коммерческие застройщики. 

Проектировка — «Минскпроект».

Планируется ввод 10 жилых домов для проживания инвалидов-колясочников)

К 2015 году планируется завершение застройки.

Планируется возведение небольших двухуровневых парковок на 39 машин из легких металлоконструкций.

Состав 
Каменная горка-1, Каменная горка-2, Каменная горка-3, Каменная горка-4, Каменная горка-5, Парк им. Уго Чавеса.

У северных границ захватывает часть исторической Масюковщины, граничит с Центральным районом. У южных границ района, за МКАДом находится коттеджный поселок Тарасово, ближе к Каменной Горке-3, уже находится агрогородок Ждановичи.

Границы микрорайона проходят по улицам Колесникова, Кунцевщина, Притыцкого, рынком в Ждановичах и МКАД. Каменная горка граничит со следующими микрорайонами: Красный бор, Кунцевщина, Запад(прямой границы нет), Домбровка, Масюковщина, Лебяжий. Со стороны МКАДа граничит с коттеджными поселками Тарасово и Ждановичи.

Парки 
 Парк, названный в честь умершего президента Венесуэлы, Уго Чавеса.

Транспорт 
 Метро: Каменная Горка
 Городская электричка: Станция Лебяжий.

В микрорайоне расположено 2 диспетчерские станции: ДС Кунцевщина и ДС Каменная Горка-5, одно разворотное кольцо: РК Люцинская.

Автобусные и троллейбусные маршруты связывают Каменную Горку как с соседними и близлежащими микрорайонами (Кунцевщина, Красный Бор, Запад, Домбровка, Медвежино, Масюковщина и Сухарево) и Центром города, так и с довольно отдаленными районами города (Малиновка, Юго-Запад, Петровщина, Михалово, Курасовщина, Комаровка и др.).

Интернет-провайдеры 
 Flynet
 Atlant Telecom
 Solo
 MTS

Магазины 
В пределах микрорайона:
 Супермаркет «Виталюр» (Казимировская ул., 35)
 Гипермаркет "ProStore" (Каменногорская ул., 3)
 ТЦ "Квадро" (Налибокская ул., 36)
 Гипермаркет "Green" (строится в Green City )
 Универсам "Рублевский" (Каменногорская ул.)
 ТЦ "Караван" BIGZ
 Универсам «Mart Inn» (по ул. Казимировской)
 Универсам «Корона» (ул. Кунцевщина, 37)
 Гипермаркет "Евроопт" (ул. Казимировская, 6)
Также множество магазинов сетей: «Евроопт», «Соседи», Радзивиловский, Белмаркет и т.д.

Возле границ микрорайона:
 Строительный гипермаркет «Материк» (Притыцкого ул., 101);
 Мебельный гипермаркет «Домашний очаг» (Матусевича ул., 35);
 Универсам «Рублевский» (ул. Брикета,2);
 Универсам «Mart Inn» (Притыцкого ул., 144);
 Универсам «Кунцевщина» (Матусевича ул., 75).
 ТЦ "Бонус" (В. Голубка ул., 2)
  ТЦ "Каменная горка" (в переходе станции метро Каменная Горка)
 Супермаркет "Алми" возле станции метро Каменная горка

Образование 
Детские сады

Детский сад №29
Детский сад №44
Детский сад №100 "Академия детства"
Детский сад №108
Детский сад №192
Детский сад №211
Детский сад №250
Детский сад №285

Школы

Гимназия № 43
Средняя школа № 42
Средняя школа № 56
Средняя школа № 59
Средняя школа № 49

Колледжи и ВУЗы:

Частное учреждение образования «Колледж бизнеса и права»

Здравоохранение 
 Детская поликлиника №4. Согласно имеющимся данным - самая большая детская поликлиника в стране.
 Подстанция городской станции скорой медицинской помощи (улица в. Голубка, 3)

Поликлиника № 26
Поликлиника №40

Спорт 
 Бассейн в СШ №59 (5 водных дорожек по 50м)
 Бассейн в СШ № 56 (5 водных дорожек по 50 метров)
 Фитнес-клуб "Алиса Стар" (ул. Нёманская, 7)
 Физкультурно-спортивный клуб «Олимпик» (ул. Неманская, 22)
 Спортивный Клуб К-2 (ул. Лидская, 22)
 "Фитнес-клуб "Фабрика" (ул. Нёманская 47 -  магазин Mart Inn, вход со двора, 3й этаж)
 Физкультурно-спортивный клуб «Физ-культура» (ул. Нёманская, 67)

См. также 
 Районы Минска

Примечания

Ссылки 
 Новости микрорайона Каменная Горка
 Сообщество Каменная Горка
 Жилой Дом Акцент
До конца года в Каменной Горке откроется детская поликлиника 

Микрорайоны Минска